Der Name Lautlos bezeichnet:
 einen Kurzfilm von Katja von Garnier, Lautlos (1991)
 einen Roman von Frank Schätzing, siehe Lautlos (Roman)
 einen Film von Mennan Yapo, siehe Lautlos (Film)

sowie:
 laut-Los, ein Album der österreichischen Sängerin Christina Stürmer